Ludwigslust ist der Name folgender Orte:

in Deutschland
 Ludwigslust, Stadt im Landkreis Ludwigslust-Parchim in Mecklenburg-Vorpommern
 Schloss Ludwigslust mit Parkanlage in der gleichnamigen Stadt in Mecklenburg-Vorpommern
 Landkreis Ludwigslust, ehemaliger Landkreis in Mecklenburg-Vorpommern
 Ortsteil der Gemeinde Friedersdorf (Vierlinden) in Brandenburg
 Ortsteil beidseits der Grenze der Gemeinden Häuslingen und Kirchlinteln in Niedersachsen

in Polen
 Bagno (ehemals Ludwigslust im Landkreis Löbau, Danzig-Westpreußen), eine Ortschaft in der Woiwodschaft Ermland-Masuren; siehe: Nowe Miasto Lubawskie (Landgemeinde)
 Ludwikowo (ehemals Ludwigslust im Landkreis Karthaus (Westpr.), Danzig-Westpreußen), eine Ortschaft in der Woiwodschaft Pommern; siehe: Kościerzyna (Landgemeinde)
 Ostrożyce (ehemals Ludwigslust im Landkreis Arnswalde, Pommern), eine Ortschaft in der Woiwodschaft Westpommern; siehe: Gmina Drawno
 Sąborze (ehemals Ludwigslust im Landkreis Stolp, Pommern), eine Ortschaft in der Woiwodschaft Pommern
 Name? (ehemals Ludwigslust im Landkreis Kolmar, Wartheland), eine Ortschaft in der Woiwodschaft Großpolen